Cet article recense les  de Poméranie, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Poméranie compte 123 , dont :
 81 rurales
 17 mixtes
 25 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy